Kämptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kämptjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Kämptjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (3,57 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn